Termenul „Michelsberg” se poate referi la:

 Michelsberg (Haselbach), Niederösterreich, Austria
 Michelsberg (Bamberg), Germania
 Michelsberg (Geislingen), Germania
 Michelsberg (Kelheim),  Germania
 Michelsberg (Eifel),  Germania
 Michelsberg (Kraichgau), Germania
 Michaelsberg (Siegburg), Germania

Michelsberg (Nittenau), Germania
Michelsberg (Schwalmstadt), Germania
Michelsberg (Ulm), Germania
Cisnădioara, Sibiu, România
Michalovice u Velkých Žernosek, Cehia